Leptoprion rectangularis är en ringmaskart som beskrevs av Myiannil och Zaslavskaya 1985. Leptoprion rectangularis ingår i släktet Leptoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rectangularis